Een verkeersweg:
 N667 (België)
 N667 (Frankrijk)
 N667 (Nederland), zie Provinciale weg 667

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing